Милинчу́к — украинская фамилия.

 Милинчук, Вероника Владимировна (род. 1969) — российский юрист, государственный деятель.
 Милинчук, Виктор Константинович — советский и российский химик.